Марш-рута (или маршрута) је правац кретања војних јединица на маршу. Дата је у километрима на копну и ваздуху, и наутичким миљама на мору.

Марш-рута је један од основних елемената при планирању марша. Чиниоци који утичу на планирање су: врста и величина јединица, стање комуникација, оперативно-тактичка ситуација, циљ марша, вријеме доласка к циљу, доба године, дана и тако даље. Помоћу марш-руте се и прорачунава вријеме доласка на циљ.

У копненој војсци марш-рута се одређује свакој јединици на засебном правцу. За јединице с тенковима и тешким наоружањем се бирају тврђе подлоге. Маршрута се бира да не пролази кроз градове, тјеснаце, и чворове саобраћаја, ако је то могуће извести.

На мору м. је пут пловидбе којим се бродови премјештају са полазне тачке (рејон отпловљења) до завршне тачке (рејон допловљења).

У ваздуху м. представља правац кретања ваздушних јединица или појединих ваздухоплова. Почетна тачка је обично аеродром или његов рејон, и на њу ваздухоплови долијећу већ формирани у поредак. Дио м. од поласка до циља се назива полазна марш-рута, а повратни лет је повратна марш-рута. У тежим временским условима бира се и резервна марш-рута. Понекад је могуће имати и више м. које се стичу у рејону циља.

За пресретање и патролирање се користе најкраће марш-руте, а за ваздухопловну подршку унапријед одређене м. за дијелове фронта.

У цивилној авијацији еквивалент м. је ваздушна линија.

Види још 
 Марш

Спољашње везе

Литература 
 Војна енциклопедија, Београд, 1973, књига пета, pp. 315.

Војска